Galaad (în ebraică:גלעד) este numele a trei persoane și două locuri din Biblie.

Galaad se poate referi la:
 Galaad, un nepot al lui Manase și fiul lui Machir (Makir), strămoșul iezeritilor și heleciților și al lui Segub; 
 Galaad, fiul lui Mihail și tatăl lui Jaroah, în genealogia lui Gad,
 Galaad, tatăl lui Iefta.

Locuri 
 Galaad, este numele antic, istoric, biblic a părții muntoase de nord a regiunii Transiordaia.

Australia 
 Galaad, New South Wales, o suburbie în Sydney

Alte utilizări
 Galaad (grup tribal), menționat în Biblie
 Galaad, un comandant militar iaredit din Cartea lui Mormon

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice
Prenume masculine evreiești